Une progression harmonique peut désigner : 
 En musique :
 un jeu d'orgue, une mixture inventée par Aristide Cavaillé-Coll,
 une progression d'accords.
 En mathématiques, une suite harmonique (uplet de nombres) dont les inverses forment une progression arithmétique (comme 3, 4, 6, 12).